En Vivo může být:
 En Vivo (album, Ana Gabriel)
 En Vivo (album, Mijares)
 En Vivo (album, Marco Antonio Solís)
 En Vivo (album, Ha*Ash)

En Vivo!
 En Vivo! (album, The Nadas)
 En Vivo! (album, Iron Maiden)